Un consorcio de transportes es una sociedad que coordina el transporte público de un área que puede ser el área metropolitana de una ciudad, una provincia, etc. Como nombre propio, Consorcio de Transportes (y otras formas similares que delimitan su área de actuación, como Consorcio de Transporte Metropolitano o Consorcio Regional de Transportes) puede referirse a:

 Asturias: Consorcio de Transportes de Asturias
 Cádiz
 Bahía de Cádiz: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz
 Campo de Gibraltar: Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar
 Granada: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada
 Jaén: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén
 Madrid: Consorcio Regional de Transportes de Madrid
 Málaga: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga
 Sevilla: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla
 Vizcaya: Consorcio de Transportes de Vizcaya
 Zaragoza: Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza